Otto Reichert ist der Name folgender Personen:

* Otto Reichert (Theologe) (1879–1931), deutscher Theologe 
 Otto Reichert (Maler) (1883–1956), deutscher Maler, Grafiker und Heraldiker 
 Otto Reichert (Industrieller) (1888–1972), österreichischer Industrieller 
 Otto Reichert (Ingenieur) (1907–1966), deutscher Ingenieur und Industriemanager